Urocricetus — рід хом'яків, поширених у гористих місцевостях Китаю.

Морфологічна характеристика

Спосіб життя

Види 
Рід містить 2 види:
 Urocricetus alticola  (O. Thomas, 1917) — Китай, Індія, Непал — LC
 Urocricetus kamensis Satunin, 1903 [syn. kozlovi, lama, tibetanus] — Китай — LC

Філогенетика 
Філогенетика:

Примітки 

Роди ссавців
Хом'якові